Il doppio femminile del Western & Southern Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo erano Vania King e Jaroslava Švedova ma si sono ritirate per un infortunio della Shvedova.

Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká hanno sconfitto in finale Katarina Srebotnik e Zheng Jie per 6-1, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Liezel Huber /  Lisa Raymond (secondo turno)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (quarti di finale)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (ritirate per infortunio di Shvedova)
  Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (ritirate per infortunio di Petrova)

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (campionesse)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (semifinale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (secondo turno)
  Katarina Srebotnik /  Zheng Jie (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2012
WTA Tour 2012